

Toponyme 
 Suhast, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Aïcirits-Camou-Suhast ;
 Camou-Mixe-Suhast, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Aïcirits-Camou-Suhast ;
 Aïcirits-Camou-Suhast, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme